Сергей Рогожин: Рогожин, Сергей Львович (род. 1963) — российский певец.
 Рогожин, Сергей Николаевич (1956—1983) — советский конник, олимпийский чемпион в командном троеборье.